

Biografia
Era il figlio di Thomas Herbert, VIII conte di Pembroke, e della sua prima moglie, lady Margaret Sawyer.

Si guadagnò il grado di Maggiore Generale dell'esercito.

Matrimonio
Sposò Catherine Elizabeth Tewes (?-28 agosto 1770). Ebbero due figli:

 Charles Herbert, sposò Lady Caroline Montagu, non ebbero figli;
 Henry Herbert, I conte di Carnarvon;

Herbert